Кузу — муніципалітет у Франції
 Кузу — рід ссавців з групи сумчасті